Jarmuk (ook gespeld als Yarmouk en Yarmuk) kan verwijzen naar:
 Jarmuk (rivier), een rivier in het Midden-Oosten
 Jarmuk (plaats), een plaats in Syrië